Conduta Espírita é um livro espírita, psicografado pelo médium Waldo Vieira, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1960.

Esta é a décima terceira obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Conduta Espírita é a segunda obra das Obras Complementares da Série André Luiz.

Dentro da Série André Luiz, este é o único livro psicografado inteiramente por Waldo Vieira.

Este livro traz, em 47 capítulos, reflexões relacionadas à postura que o profitente da Doutrina Espírita deve assumir diante das mais variadas situações da vida. Alguns dos títulos dos capítulos podem dar um boa ideia da ampla faixa de assuntos tratados pelo autor: "No Lar", "Perante os profitentes de outras religiões", "Perante a Natureza" e "Perante Jesus".

André Luiz, entretanto, adverte em sua introdução à obra que "Este livro não tem a presunção de traçar diretrizes absolutas ao comportamento espírita. Compreendemos, com Allan Kardec, que, em Espiritismo, foi pronunciada a primeira palavra, mas, em face do caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última''".

Livros de 1960
Livros de Waldo Vieira